Neuenstein est le nom de deux localités d'Allemagne :
 la ville de Neuenstein en Bade-Wurtemberg
 la commune de Neuenstein en Hesse